L'Open de Kuala Lumpur masculin 2011 (ou Kuala Lumpur Open Squash Championships 2011) est l'édition masculine 2011 de l'Open de Kuala Lumpur, qui est un tournoi PSA International 50. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 15 au . 

Karim Darwish remporte le trophée en battant son compatriote Mohamed El Shorbagy en finale.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant::

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Kuala Lumpur féminin de squash 2011
 Open de Kuala Lumpur
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 

masculin 2011
Squash en 2011
Sport en Malaisie en 2011
Sport en mars 2011